A Super-Taça de Santo Antão Norte ou Super-Taça Nené de 2015-16 foi a 7ª edição da Super Taça de Santo Antão Norte.

Jogou-se a 29 de outubro de 2016, no Estádio João Serra. O jogo opôs o CD Sinagoga, vencedor de Primeira Divisão de Santo Antão Norte e Paulense DC, vencedor da Taça de Santo Antão Norte.

A CD Sinagoga disputou este troféu pela o único vez. CD Sinagoga qualificado ver Super Taça de Santo Antão Norte de 2016, disputado em 5 e 6 e novembro em próximo semana.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Super Taça de Santo Antão Norte

Ligações externas
Super Taça de Santo Antão Norte de 2016 em RSSSF

2015-16 Super Taca
Futebol de 2016 em Cabo Verde
Super Taça de Santo Antão Norte
Desporto da Ilha de Santo Antão